Amerikai Egyesült Államok
Mamers (Észak-Karolina)
 Franciaország
Mamers (Franciaország)